Bill Walsh peut désigner :
 Bill Walsh (1913-1975), producteur et scénariste américain ;
 Bill Walsh (1931-2007), entraîneur de football américain ;
 Bill Walsh (1957-), acteur et pompier américain.